

Anzahl der Inseln 
Es heißt, dass die Altstadt von Venedig (historisches Zentrum, centro storico) auf über 100 Inseln in der Lagune von Venedig liegt. Diese sind zumeist aber nur in großmaßstäbigen Karten als Einzelinseln erkennbar, da sie zumeist nur durch schmale, teils nur wenige Meter breite Kanäle voneinander getrennt sind. Häufig wird eine Anzahl von 124 Inseln genannt, auch von offizieller Seite.
Ein neueres Projekt von ca. Ende 2015, das Daten vom letzten italienischen Zensus am 9. Oktober 2011 aus 1200 Zählbezirken zu Inseln aggregiert sowie auch genaue Flächenangaben nachweist, kommt auf 126 einzelne Inner City Islands (Innenstadtinseln), aus denen sich die Altstadt von Venedig zusammensetzt, einschließlich sehr kleiner künstlicher Inseln wie Darsena San Giorgio (bei San Giorgio Maggiore) und Diporto Velico (bei Sant’Elena).

Eine 127. Insel, die ansonsten unter der Insel Junghans subsumiert wird, aber von dieser durch den Rio dei Scorzeri getrennt ist, heißt Scorzeri. Ihr Flächeninhalt beträgt rund 2966 Quadratmeter. In der Aufstellung der Comune Venezia wird sie als 125. Insel aufgeführt, aber mit einem Flächeninhalt von Null, ein Hinweis darauf, dass ihre Fläche unter der Flächenangabe für die Insel Junghans subsumiert wird. Vor der Anlage des Rio dei Scorzeri war das Gebiet Teil der Insel Junghans.

Geschichte 
Der Bestand an Inseln in der Altstadt von Venedig, heute 127 an der Zahl, war historisch nicht konstant. Einerseits wurden künstliche Inseln neu angelegt, wie beispielsweise Tronchetto in den 1960er Jahren. Andererseits wuchsen Inseln durch das Auffüllen von Kanälen zusammen, wie etwa Nomboli, die um das Jahr 1800 aus drei Inseln gebildet wurde, oder Bragora, die bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts aus den beiden Inseln Sant’Antonin (Norden) und Bragora (Süden) zusammenwuchs. Weitere Zusammenwüchse von Inseln findet man durch Kartenvergleiche. So lagen etwa im Bereich der aktuellen Insel San Gregorio im Jahr 1729 noch drei Inseln. Wo damals trennende Kanäle lagen, verlaufen heute Straßen. Straßen auf ehemaligen Kanälen beginnen mit Rio Terà im Straßennamen. Es gibt etwa 50 solche Straßennamen in der Altstadt von Venedig, die auf ehemalige Kanäle hinweisen, die heute nicht mehr existente Inseln voneinander getrennt hatten.

Inseln und Sestieri 
Jede der 127 Altstadtinseln von Venedig gehört zu einem der sechs sestieri, in die die Altstadt von Venedig historisch gegliedert ist. Nur diese 127 Inseln bilden zusammen die Altstadt von Venedig.

Die neun Einzelinseln der Giudecca (einschließlich Scorzeri) sowie die fünf Inseln um Sacca Fisola westlich davon gehören zum sestiere Dorsoduro.

Nachstehend die aktuell 127 Einzelinseln der Altstadt Venedig, mit Angaben zur sestiere-Zugehörigkeit, Fläche, Bevölkerung, Bevölkerungsdichte und WGS84-Koordinaten für die Kartenanzeige:

Inseln, Quartieri und Località 
Nach der offiziellen Verwaltungsgliederung der Stadt Venedig gruppieren sich die Altstadtinseln zu 13 località in zwei, bis 1997 vier quartieri:
Quartiere S. Marco - Castello - S. Elena - Cannaregio
San Marco (entspricht dem sestiere mit Ausnahme der Inseln San Giorgio und Darsena San Giorgio)
San Giorgio (San Giorgio und Darsena San Giorgio)
Castello (entspricht dem sestiere mit Ausnahme der Inseln S. Michele, Sant'Elena, Stadio Sant'Elena und Diporto Velico)
Sant' Elena (Inseln Sant'Elena, Stadio Sant'Elena und Diporto Velico)
S. Michele
Cannaregio (entspricht dem sestiere)
Dieses Quartiere enthält noch weitere Inseln außerhalb der Altstadtinseln (jeweils eine località, wenngleich unbewohnt, wo nicht anders angegeben):
Campalto
San Secondo
La Grazia
San Servolo
San Clemente (zwei Einwohner im Jahr 2009)
Sacca Sessola

Quartiere Dorsoduro - S. Croce - S. Polo - Giudecca - Saccafisola
Dorsoduro (Teil des sestiere nördlich des Canale della Giudecca)
Santa Croce (ohne Tronchetto und Stazione Maritima)
San Polo (entspricht dem sestiere)
Tronchetto (mit Stazione Maritima)
Giudecca
Sacca Fisola
Sacca San Biagio
Dieses Quartiere enthält noch weitere Inseln außerhalb der Altstadtinseln (jeweils eine località, wenngleich unbewohnt):
Delle Tresse
San Giorgio in Alga
Ex Forte S.Angelo Della Polvere

Ausgehend von den sechs historischen sestieri gliedern sich diese folgendermaßen in 13 località, mit Anzahl der Inseln in Klammern:

Inseln und Pfarreien 
Die katholischen Pfarreien im historischen Zentrum Venedigs setzen sich aus jeweils einigen Inseln oder Teilen von Inseln zusammen:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Porträts von 18 Einzelinseln ()

Siehe auch 
 Kanäle in Venedig
 Liste der Brücken in Venedig
 Liste der Kirchen in Venedig

Altstadtinseln von Venedig
Altstadtinseln von Venedig
Venedig